Скворец:
 Скворец
 Скворец (песня)